

Geografia
Stati Uniti d'America
Ambler – città del Borough di Northwest Arctic, Alaska
Ambler – comune (borough) della contea di Montgomery, Pennsylvania

Persone
 Eric Ambler (1909-1998) – scrittore e sceneggiatore britannico